Spelling – l'atto di pronunciare le parole lentamente, separando le singole lettere o le sillabe, a beneficio dell'interlocutore
 Aaron Spelling (1923-2006) – produttore televisivo e cinematografico statunitense
 Tori Spelling (1973) – attrice statunitense, figlia di Aaron